Biografies:
 Constantina o Constància (c. 318-354), filla de Constantí I el Gran i esposa de Constanci Gal.
 Constantina o Flàvia Valèria Constància (c. 294 - c. 330), emperadriu romana, filla de Constanci I el Clor i esposa de Licini.
 Constantina, esposa de l'emperador romà d'Orient Maurici (582-602)
 Toponímia:
 Constantina (Algèria), ciutat d'Algèria.
 Constantina (Sevilla), localitat de la província de Sevilla.